Il singolare degli Internazionali d'Italia 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jim Courier ha battuto in finale Carlos Costa 7-6 (7-3), 6-0, 6-4.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1992
ATP Tour 1992